Die SAS Ligaen 2002/03 war die 13. Spielzeit der höchsten Spielklasse im dänischen Fußball, welche vom dänischen Fußballverband DBU ausgetragen wurde. Die Saison begann am 27. Juli 2002 mit der Partie  Silkeborg IF gegen Titelverteidiger Brøndby IF und endete am 22. Juni 2003.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Die Teams, die nach 22 Spielen die ersten sechs Plätze belegten hatten insgesamt 17 Heimspiele, die Teams auf den unteren sechs Plätzen insgesamt 16 Heimspiele. Die beiden Letzten stiegen direkt ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

2002
Fußballsaison 2002/03